Exechonellidae är en familj av mossdjur. Exechonellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Exechonellidae finns 25 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Exechonellidae